Ребіндер (рід)

З дворянських гілок роду:
 Ребіндер Олександр Олексійович (1826-1913) - генерал від інфантерії (6 грудня 1899), генерал-ад'ютант, помічник головнокомандуючого військами гвардії і Санкт-Петербурзького військового округу;
 Ребіндер Олександр Максимович (1838-1909) - генерал від кавалерії, командир 13-го армійського корпусу, герой російсько-турецької війни 1877-1878 років.
 Ребіндер Борис Борисович (1776-1848) - генерал-майор, Астраханський комендант.
 Ребіндер, Василь Михайлович (нар. 1730) - брат попереднього, дійсний таємний радник, сенатор, шталмейстер імператриці Катерини II;
 Ребіндер Ганс Вільгельм (пом. 1779) - статський радник, російський резидент в Данцігу;
 Ребіндер Іван Михайлович (1733-1792) - брат попередніх, генерал-поручик, нижньогородський генерал-губернатор;
 Ребіндер Костянтин Григорович (1814-1886) - генерал від інфантерії, генерал-ад'ютант (30.08.1872), член Державної ради і керуючий Кабінетом Його Імператорської величності;
  Ребіндер Максим Володимирович (Васильович) (1730-1804) - генерал-поручик;
 Ребіндер Петро Олександрович (1898-1972) - радянський учений, фізикохімік:
 Ребіндер Роберт Іванович (1777-1841) - член Державної ради

Німецькі прізвища